Јосипа Мауер (Загреб, 1930 — Сарајево, 24. децембар 2004) је била југословенска и хрватска филмска и позоришна глумица.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960-е
|-
| 1961. || Велико суђење || /
|-
| 1969. || Жене ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970-е
|-
| 1978. || Окука ТВ филм || /
|-
| 1979. || Тале ТВ мини серија || Стефка
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980-е
|-
| 1982. || Ноћ стријепње ТВ филм || /
|-
| 1983. || Дани Авној—а ТВ мини серија || /
|-
| 1987. || Надвожњак ТВ филм || /
|-
| 1988. || Загубљен говор ТВ серија || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990-е
|-
| 1991. || Мој брат Алекса || /
|-
| 1992. || Алекса Шантић ТВ серија || /
|-
| 1994. || Руско примирје ТВ филм || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1930.
Умрли 2004.
Хрватске глумице
Југословенски глумци
Загрепчани